Carlo Malinconico ist der Name folgender Personen:

* Carlo Malinconico (Maler) (* 1705), italienischer Maler
 Carlo Malinconico (Politiker) (* 1950), italienischer Politiker